Ergul (din  ergon „muncă”; „ocupație”; „lucrare”) este o unitate de măsură a energiei în Sistemul CGS.
 Un erg (din limba arabă  `irq) este un deșert de dune.
 ERG este acronimul electroretinogramei / electroretinografiei.
 ERG este o abreviere a ERG Transit Systems, grup australian specializat în furnizarea sistemelor electronice de plată pentru transporturile în comun.
 ERG este un acronim al École de recherche graphique, institut superior liber de arte plastice de la Bruxelles.
 ERG este un acronim al Edoardo Raffinerie Garrone, o companie petrolieră italiană.
 ERG este un acronim al Étude et Recherche en Géotechnique
 ERG (Energization and Radiation in Geospace) este un mic satelit științific japonez.